Leysser oder Leyßer ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Wilhelm von Leysser (1731–1815), deutscher Beamter und Botaniker
 Wilhelm Friedrich August von Leyßer (1771–1842), deutscher Rittergutsbesitzer, Generalleutnant und Politiker

Siehe auch:
 Leyser